V soubojích 7. ročníku 3. slovenské fotbalové ligy 1999/00 (3. nejvyšší soutěž) se utkalo několik desítek týmů rozdělených po čtyřech skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Kompletní tabulka východní skupiny není známa.

Skupina Bratislava 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Új Szó 1999–2000

Externí odkazy 
 Konečné tabulky nižších slovenských soutěží 1999/00, library.hungaricana.hu 

1999/00
Fotbal na Slovensku v roce 1999
Fotbal na Slovensku v roce 2000